Barthélemy är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anatole de Barthélemy (1821–1904), fransk numismatiker
 Auguste-Marseille Barthélemy (1796–1867), fransk skald
 Charles Barthélemy (1825–1888), fransk arkeolog
 Édouard de Barthélemy (1830–1888), fransk historiker
 François de Barthélemy (1747–1830), fransk politiker
 Hippolyte Barthélemy (1840–????), fransk militär författare
 Jean-Jacques Barthélemy (1716–1795), fransk lärd

Franska efternamn